L'Étrange Rendez-vous peut désigner :

 L'Étrange Rendez-vous (Corridor of Mirrors) , film de Terence Young, sorti en 1948 ;
 L'Étrange Rendez-vous, album de bande dessinée de la série Blake et Mortimer.